Le côtes-de-castillon est un vin rouge français du vignoble de Bordeaux. Il bénéficiait d'une appellation d'origine contrôlée jusqu'à 2009 ; il s'agit désormais d'une dénomination géographique au sein de l'appellation côtes-de-bordeaux sous le nom de castillon-côtes-de-bordeaux.

Histoire

Sources

Références

Liens internes 
 Vignoble de Bordeaux 
 Vin rouge

Liens externes

Bibliographie 

Vignoble du Libournais
Vignoble de Bordeaux
Vin AOC dans la Gironde